Station Hashimoto (Kanagawa)
 Station Hashimoto (Kyoto)
 Station Hashimoto (Wakayama)